láčkovka lemovaná (Nepenthes albomarginata) je tropická láčkovka původní na Borneu, Západní Malajsii a Sumatře. Druhové jméno albomarginata pochází z Latiny a vzniklo spojením slov albus (bílý) a marginatus (vroubený), což se vztahuje k pásu bílých trichomů, charakteristickému pro tento druh.

Historie 
Láčkovka lemovaná byla poprvé objevena Thomasem Lobbem v roce 1848. Oficiálně popsána byla o rok později Johnem Lindleyem. Druh byl poprvé pěstován ve Velké Británii roku 1856.

Popis 
Láčkovka lemovaná je popínavá rostlina. Stonek může dosahovat délky až 4 m a průměru až 5 mm.
Listy jsou kožovité, kopinaté, objímavé, až 25 cm dlouhé a 2 cm široké. Nemají řapík a od konce k bázi se zužují. Podélná žilnatina je nezřetelná. Úponky jsou až 20 cm dlouhé.
Spodní láčky jsou v dolní třetině baňaté a nahoře válcovité a relativně malé. dosahují jen asi 15 cm délky a 4 cm šířky. Po čelní straně láčky sbíhá pár cca 5 mm širokých, roztřepených křidélek.

Obústí je na průřezu válcovité, až 2 mm široké, nezřetelně zoubkované. Těsně pod obústím se nachází pruh hustých bílých trichomů. Vnitřní povrch baňaté části láčky je pokryt žlázami. Víčko (operculum) je téměř kruhovité, bez přívěsků. U báze víčka se nachází nevětvená ostruha.
Horní láčky se v mnohém podobají spodním. Jsou válcovité až nálevkovité a na čelní straně mají místo křidélek dvě žebra.

Láčkovka lemovaná je dvoudomá rostlina, má hroznovité květenství, u samčích rostlin zpravidla větší. Vřeteno může dosahovat až 40 cm. Květní stopky jsou bezlistenné, až 3 cm dlouhé a nesou jeden až dva květy. Většina částí rostliny je pokryta krátkými bílými chloupky.

Ekologie 
Láčkovka lemovaná je rozšířený druh, vyskytující se na Borneu, Západní Malajsii a Sumatře. Roste ve výškách 0-1200 m n. m.

Nejčastěji se vyskytuje v deštných lesích, nazývaných Kerangas forest, ale byla zaznamenána i ve vrcholové vegetaci menších vrcholů.

Masožravost 

Nepenthes albomarginata je zajímavá svou specializací na termity. Pokud se láčka naplní termity, pruh bílých chloupků pod obústím se vytratí. Bílé chloupky totiž lákají termity. Zatímco si pochutnávají na chloupcích, mnoho jich napadá do láčky a pak už nemohou ven.

Příbuzné druhy 
Část kladogramu z roku 2001

Vnitrodruhové taxony 
 N. albomarginata f. sanguinea Toyoda ex Hinode-Kadan (1985)
 N. albomarginata var. rubra (Hort. ex Macfarl.) Macfarl. (1908)
 N. albomarginata var. tomentella (Miq.) G.Beck (1895)
 N. albomarginata var. typica G.Beck (1895)
 N. albomarginata var. villosa Hook.f. (1873)

Přírodní hybridy 

 N. albomarginata × N. ampullaria
 ? N. albomarginata × N. chaniana
 N. albomarginata × N. clipeata
 N. albomarginata × N. eustachya
 N. albomarginata × N. gracilis
 N. albomarginata × N. hirsuta
 N. albomarginata × N. macrovulgaris
 N. albomarginata × N. northiana
 N. albomarginata × N. rafflesiana
 N. albomarginata × N. reinwardtiana
 ? N. albomarginata × N. sanguinea
 N. albomarginata × N. veitchii
 N. albomarginata × N. northiana - Nepenthes × cincta - vzácný hybrid rostoucí na vápencových substrátech Sarawaku
 N. albomarginata × [[Nepenthes reinwardtiana|N. reinwardtiana]] - Nepenthes × ferrugineomarginata''

Reference

Externí odkazy 
 

Láčkovkovité
Masožravé rostliny
Flóra jihovýchodní Asie